

Wydarzenia 

 20 sierpnia – bitwa pod Anchialos - armia bizantyjska rozgromiona przez wojska bułgarskie dowodzone przez cara Symeona Wielkiego.

0917